Hurrikan Lili steht für folgende tropischen Wirbelstürme im Atlantischen Ozean:

 Hurrikan Lili (1984), Dezember-Hurrikan
 Hurrikan Lili (1990), Hurrikan
 Hurrikan Lili (1996), Hurrikan
 Hurrikan Lili (2002), Kategorie-4-Hurrikan